De Rally van Portugal 1976, officieel 10º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 10de editie van de Rally van Portugal en de derde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1976. Het was de 34ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Por
Rally van Portugal